Теодор Троншен (; 1709—1781) — швейцарский врач.

Член Лондонского королевского общества (1762), почётный член Петербургской академии наук (1778), иностранный член Парижской академии наук (1778).

Биография

Медицинское образование получил в Лейдене. Поселился в Амстердаме, где очень скоро приобрел блестящую практику. Перебравшись в Женеву, получил ещё большую известность.

По настоянию герцога Орлеанского переселился в Париж, где стал модным врачом. Единственная большая работа Троншена — «De colica pictorum» (Женева, 1755); остальные — мелкие статьи в «Энциклопедии» и «Mémoires de l’Académie de Chirurgie».

Примечания

Литература 
 

Члены Лондонского королевского общества
Почётные члены Петербургской академии наук
Иностранные члены Французской академии наук
Составители французской Энциклопедии (1751—1772)